

États actuels 
Le Congo désigne aujourd’hui deux États africains voisins distincts, dont les appellations ont évolué de nombreuses fois, jusqu’à parfois porter le même nom (« république du Congo ») sur une période commune (de 1960 à 1964) :
 la république du Congo, plus à l’ouest, parfois appelée par commodité et pour lever toute ambiguïté « Congo-Brazzaville » du nom de sa capitale, anciennement Moyen-Congo lorsqu'elle faisait partie du Congo français, a porté le nom république du Congo (1958-1969 ; indépendante en 1960), puis république populaire du Congo (1969-1992), et s’appelle de nouveau république du Congo depuis 1992 ;

 la république démocratique du Congo, plus à l’est et au sud, au centre de l’Afrique, et beaucoup plus étendue, parfois appelée par commodité et pour lever toute ambiguïté « Congo-Kinshasa » du nom de sa capitale — ou Congo-Léopoldville avant le changement de nom de cette capitale en 1966 —, anciennement État indépendant du Congo (1885-1908), Congo belge (1908-1960), république du Congo (1960-1964), une première fois république démocratique du Congo (1964-1971), puis Zaïre (1971-1997), et s’appelle de nouveau république démocratique du Congo depuis 1997.

Histoire 
D’un point de vue historique, on retrouve Congo dans plusieurs appellations :
 l’État indépendant du Congo (1885-1908), ancien État indépendant, en union personnelle avec le roi Léopold II de Belgique ;
 le Congo belge (1908-1960), ancienne colonie belge correspondant au territoire de l'actuelle république démocratique du Congo ;
 le Congo français, ancienne colonie française regroupant le Moyen-Congo — l'actuelle république du Congo — et le Gabon ;
 le Congo portugais (1885-1975), ancienne colonie portugaise correspondant à l'actuelle province angolaise de Cabinda ;
 la , de multiples régimes (y compris ceux dont le terme « république » est précisé par un adjectif comme démocratique, populaire ou libre) ;
 Congo, aux Antilles françaises, un travailleur engagé venu d'Afrique subsaharienne après l'abolition de l'esclavage en 1848.

Géographie 
On retrouve aussi Congo dans divers noms de lieu :
 le Congo, un important fleuve d'Afrique centrale (longueur : ) ;
 le bassin du Congo,  bassin versant de ce fleuve qui englobe l'ensemble de la région ;
 la forêt du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde ;
 le canal du Congo, projet industriel de creusement d'un canal entre Boma et le Pool Malebo, partie notamment du projet de l'emphytéose Moanda ;
 Congo, une municipalité de l'État de la Paraíba, au Brésil ;
 Congo Town, une ville des Bahamas.

Culture

Littérature 
 Voyage au Congo, journal de voyage d'André Gide (1927)
 Tintin au Congo, bande dessinée de Hergé (1931)
 Congo, roman de Michael Crichton (1980)
 Congo. Une histoire, ouvrage de David Van Reybrouck (2010)
 Congo, récit de Éric Vuillard (2012)

Cinéma 

 Voyage au Congo, film documentaire (1927) de Marc Allégret, secrétaire d'André Gide, réalisé pendant leur voyage
 Congo, film de André Cauvin (de 1943 ou 1945)
 Congo, film de Frank Marshall (1995)
 Congo River, film documentaire de Thierry Michel (2005)
 Congo : Une tragédie politique, film documentaire de Patrick Kabeya (2018, république démocratique du Congo)

Peinture 

 Congo, un chimpanzé du zoo de Londres, à qui le zoologue Desmond Morris a appris à peindre, durant les années 1950 et 1960

Musique et danse 

 Congò, danse traditionnelle de Gascogne
 , chanson du groupe de rock britannique Genesis sur l'album Calling All Stations paru en 1997
 The Congos, groupe de musique reggae jamaïcain
 Fleuve Congo, groupe de musique suisse
 Fleuve Congo, album studio de Valérie Lagrange, sorti en 2003

Autres 
 CONGO, sigle pour Conférence des organisations non gouvernementales, une association à but non lucratif ayant pour mission de faciliter la participation des organisations non gouvernementales à la prise de décision et aux débats au sein de l'Organisation des Nations unies
 Rouge congo, indicateur coloré de pH
 Congo, paquebot de la Compagnie des messageries maritimes (1878-1913)
 Congo, jeu de figurines

Référence 

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux
Homonymie d'hydronyme